El gabinete de Alfonso Portillo  entró en funciones el 14 de enero de 2000 y finalizó el 14 de enero de 2004.

Este gabinete fue precedido por el Gabinete de Álvaro Arzú y sucedido por el Gabinete de Óscar Berger.

Composición 

Gobierno de Guatemala
Política de Guatemala